Alfonso IV de Este (Módena, 14 de octubre de 1634 - Módena 16 de julio de 1662) fue duque de Módena y Reggio desde 1658 hasta su muerte. Fue el padre de María de Módena, consorte de Jacobo II de Inglaterra.

Biografía 
El hijo mayor sobreviviente de Francisco I de Este, duque de Módena y su primera esposa María Farnesio, hija de Ranuccio I Farnesio, duque de Parma. Se convirtió en duque de Módena y Reggio después de la muerte de su padre en 1658. Alfonso tenía muy mala salud, sufría de gota y de tuberculosis. Murió joven y su reinado sólo duró cuatro años.

En 1659 llegó el fin de la Guerra Franco-Española, y Módena no obtuvo ningún beneficio por apoyar a Francia, salvo la confirmación de la posesión de Correggio.

En 1655 se casó con Laura Martinozzi, sobrina del cardenal Mazarino, para fortalecer la alianza con Francia. El decimosexto cumpleaños de Laura, el 27 de mayo de 1655, ella se casó con el duque de Módena por poderes en el Castillo de Compiègne, con el conde de Soissons, Eugenio Mauricio de Saboya-Carignano actuando como el duque de Módena.

Como siempre sufrió de mala salud, él murió prematuramente a los 27 años. Fue enterrado en Módena, en la Iglesia de San Vicente (Chiesa di San Vincenzo). Fue sucedido por su hijo, de dos años, bajo la regencia de Laura Martinozzi.

Descendencia 
Alfonso y Laura tuvieron los siguientes hijos:
 Francisco de Este, príncipe heredero de Módena (1657-1658) murió en la infancia;
 María Beatriz Ana Margarita Isabel de Este (1658-1718) casada con Jacobo II de Inglaterra y con descendencia, conocida como María de Módena;
 Francisco II de Este, duque de Módena (1660-1694) se casó con Margarita María Farnesio, sin descendencia.

Referencias 

 Chiappini, Luciano (2001). Gli Estensi. Mille anni di storia. Ferrara.

Bibliografía 
 "Italian Dynasties" de Edward Burman, Butler & Tanner Limited, first published 1989, ISBN 1-85336-005-8
 "Dynasties of the World" de John E. Morby, Oxford University Press, first published 1989, ISBN 0-19-860473-4

Enlaces externos 

Duques de Módena (Casa de Este)
Nacidos en Módena
Fallecidos en Módena
Alfonso 04